Округ Пуласкі () — назва ряду округів у США:
 Пуласкі — округ у штаті Арканзас.
 Пуласкі — округ у штаті Вірджинія.
 Пуласкі — округ у штаті Джорджія.
 Пуласкі — округ у штаті Іллінойс.
 Пуласкі — округ у штаті Індіана.
 Пуласкі — округ у штаті Кентуккі.
 Пуласкі — округ у штаті Міссурі.